Hitzenberg ist der Ortsname von

 Hitzenberg (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Hitzenberg (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hitzenberg (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern